Flexibilität (aus lat.  für „biegen“ oder „beugen“) bezeichnet:

 Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umstände 
 in der Wirtschaft verschiedene Wachstumsstrukturen, siehe Flexibilisierung
 in der Mathematik eine Eigenschaft von Verknüpfungen, siehe Flexibilitätsgesetz
 Flexibilität (Betriebswirtschaft)

Siehe auch:
 Akkommodation (Begriffsklärung)
 Anpassung (Begriffsklärung)
 Elastizität (Physik)
 flexibel
 Flexibilitätsmodell – als Kernmodell für die Systembeschreibung